Тис ягодный — многозначный термин:
 Тис ягодный — вид деревьев рода Тис семейства Тисовые.
 Тис ягодный — действующий биологический памятник природы, расположенный Ножай-Юртовском районе Чечни.